La joven es una película dirigida por el director hispanomexicano Luis Buñuel. Está basada en la novela Travelin' Man de H. B. Addis. Es una de las dos únicas películas que el aragonés filmó en lengua inglesa, la otra es Robinson Crusoe.

Premios 

 Mención del Festival de Cannes (1960).

Joven, la
Joven, la
Joven, la